IQA est un sigle qui peut désigner :
 indice de qualité de l'air, une mesure de la qualité de l'air ;
 International Quizzing Association (en français, Association internationale de quiz) ;
 , l'organe directeur du sport de quidditch.